Amadou Onana – calciatore belga
 André Onana – calciatore camerunese
 Charles Onana – politologo, giornalista e saggista francese
 Elie Onana – calciatore camerunese
 Jean Onana – calciatore camerunese
 Jules Onana – ex calciatore camerunese